Fast Company steht für:

 Fast Company, Originaltitel von 10.000 PS – Vollgasrausch im Grenzbereich, kanadischer Film von David Cronenberg (1979)
 Fast Company (Magazin), Wirtschaftsmagazin